Schrör ist der Familienname folgender Personen:
 Karsten Schrör (* 1942), deutscher Pharmakologe
 Matthias Schrör (* 1979), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Schroer
 Schröder